La palabra coco puede referirse a:
 El fruto del cocotero: coco.

Biología
 El apócope de cocotero.
 Uno de los varios nombres con que se llama a la planta Yautía.
 El nombre común de la planta Cucurbita maxima.
 El nombre común de la planta Fagara coco.
 Grupo de bacterias de forma redondeada de nombre cocos.
 Vulgarismo de cráneo humano o animal.
 En algunos países latinoamericanos, vulgarismo de los testículos.

Geografía
 Cocos, despoblado de la provincia de Zaragoza España.
 Cocos, barrio en el municipio de Quebradillas, Puerto Rico.
 Isla Coco, en el Mar Argentino.
 Isla del Coco, isla costarricense en el Océano Pacífico.
 Isla Cocos, en Guam.
 Islas Cocos, archipiélago australiano en el Océano Índico.
 El Coco, corregimiento en la provincia de Coclé, Panamá.
 El Coco, corregimiento en la provincia de Panamá Oeste, Panamá.
 Río Coco, el más largo de Centroamérica, entre Nicaragua y Honduras.

Arte
 Coco, película animada estadounidense de 2017.
 CoCo, banda japonesa de género Idol.
 Coco es un álbum de Colbie Caillat.
 Coco es un álbum de Parov Stelar.
 Coco es una novela escrita por Cristina Sánchez-Andrade, publicada en 2007.
 coco, ritmo y danza típicos del norte de Brasil.
 Coco, canción del ex CNCO, Joel DeLeón Pimentel.

Personas 
 Nicole "Coco" Austin: actriz, bailarina y modelo estadounidense.
 Coco, sobrenombre del artista argentino Ezequiel Comeron.
 El futbolista italiano Francesco Coco.
 Apodo del entrenador de fútbol argentino Alfio Basile.
 Se les llama cocos a los trabajadores afiliados a Comisiones Obreras, por sus siglas CC.OO.

Personajes de ficción 
 El Coco: un personaje fantástico usado para asustar a los niños.
 Un popular personaje del programa televisivo Barrio Sésamo llamado Coco.
 La Princesa Sirena del océano Pacífico Sur, Coco, en la serie Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch.
 Un personaje del programa de dibujos animados Mansión Foster para amigos imaginarios llamada Coco.
Coco Bandicoot, personaje secundario y hermana del protagonista Crash Bandicoot.